Фінал Кубка Англії з футболу 2015 — фінальний матч розіграшу Кубку Англії сезону 2014—2015, в якому зустрілись Арсенал і Астон Вілла. Матч відбувся 30 травня 2015 року на «Вемблі» в Лондоні.

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Матчі ФК «Арсенал» (Лондон)
2015 у футболі
Фінали кубка Англії з футболу
Травень 2015
2015 в англійському спорті